Agrolândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Agrolândia (ort), Santa Catarina, 
 Agrolândia (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar